Конкурс песни Евровидение-1996 — 41-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 18 мая 1996 года в Осло (Норвегия) на сцене концертного зала «Осло Спектрум». Как и в 1993 году, перед конкурсом был проведён специальный отбор, однако на этот раз в нём должны были участвовать все заинтересованные страны.

Победу в конкурсе — четвёрту за пять лет и седьмую в общем зачёте — вновь одержала Ирландия, на этот раз с композицией «The Voice» («Голос»), в исполнении Эймар Куинн.

Место проведения 

О́сло () — столица и самый крупный город Норвегии.

Конкурс прошёл в зале «Осло Спектрум», в котором с 1994-го по 2014 годы ежегодно проходил Нобелевский концерт в честь премии мира.

Формат 
В 1996 году ЕВС решил приостановить систему повышения и выбывания, и допустить к участию в специальном отборе на конкурс все желающие страны. «Полуфинал» Евровидения-1996 прошёл 20 и 21 марта, и был нетелевизионным мероприятием, в котором жюри оценивало аудиозаписи 29-ти песен, отправленных на конкурс, из которых нужно было отсеять семь. Таким образом в «финале» соревновались песня от хозяев конкурса — Норвегии — и 22 песни, прошедшие отбор. Частью Евровидения этот полуфинал, как и Предварительный отбор для Милстрита в 1993 году, не считается.

С технологической точки зрения, конкурс 1996 года стал первым, в котором использовались виртуальная реальность, хромакей и дигитальные фильтры во время выступлений и голосования. Была также предпринята попытка ребрендинга конкурса со сменой названия на «Eurosong», но от этой идеи в итоге отказались.

Перед каждым выступлением были показаны короткие видео-обращения с пожеланиями удачи от политиков, среди которых были как министры, так и президенты стран:

  — президент Сулейман Демирель
  — министр национального наследия Вирджиния Боттомли
  — посол в Норвегии Альберто Эскудеро Кларамунт
  — премьер-министр Антониу Гутерриш
  — президент Глафкос Клиридис
  — премьер-министр Эдвард Фенек Адами
  — премьер-министр Златко Матеша
  — министр образования и культуры Элизабет Гейрер
  — поверенный в делах Мишель Кокоз
  — поверенная в делах Катерина Димаки
  — премьер-министр Тийт Вяхи
  — премьер-министр Гру Харлем Брунтланн
  — министр культуры Филипп Дуст-Блази
  — президент Милан Кучан
  — министр образования, культуры и науки Аад Нёйс
  — министр-президент Фландрии Люк Ван ден Бранде
  — тишек Джон Братон
  — спикер Эдускунты Риитта Уосукайнен
  — премьер-министр Давид Оддссон
  — президент Александр Квасьневский
  — председатель президентства Алия Изетбегович
  — премьер-министр Владимир Мечьяр
  — премьер-министр Йоран Перссон

Участвующие страны 

В конкурсе приняло участие 23 страны, из которых только Норвегия, на правах хозяев, не должна была проходить отбор. Среди семи стран недопущенных к «финалу» была и Северная Македония, которая была вынуждена таким образом отложить свой дебют до 1998 года. Помимо македонцев, были отсеяны Дания, Израиль, Венгрия, Румыния, Россия, а также Германия, которая до этого не пропустила ни одного конкурса. Годом ранее немецкая песня заняла последнее место, и чтобы избежать удаления на год по правилам повышения и выбывания именно немецкий вещатель настоял на проведении отбора, но в итоге Евровидение 1996 года всё равно стало единственным без участия Германии. Во избежание подобного в будущем была создана «Большая четвёрка», превратившаяся позже в «Большую пятёрку», состоящую из главных спонсоров Европейского вещательного союза — Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии, которым всегда гарантированно место в финале конкурса, как и стране-хозяйке.

Результат отбора:

  Швеция — 227 очков
  Ирландия — 198 очков
  Великобритания — 153 очка
  Мальта — 138 очков
  Эстония — 106 очков
  Австрия — 80 очков
  Турция — 69 очков
  Швейцария — 67 очков
  Нидерланды — 63 очка
  Исландия — 59 очков
  Франция — 55 очков
  Бельгия;  Греция — 45 очков
  Испания — 43 очка
  Кипр;  Польша — 42 очка
  Словакия — 38 очков
  Португалия — 32 очка
  Хорватия;  Словения — 30 очков
  Босния и Герцеговина — 29 очков
  Финляндия;  Венгрия — 28 очков
  Германия — 24 очка
  Дания — 22 очка
  БЮР Македония;  Россия — 14 очков
  Израиль — 12 очков
  Румыния — 11 очков

По результатам отбора с первого места прошла Швеция, на втором месте оказалась Ирландия, а третьей была Великобритания. В финале за победу боролись три страны, выигравшие в предыдущих пяти конкурсах — Швеция, Ирландия и Норвегия. Элизабет Андреассен, победительница Евровидения-1985 не смогла повторить достижение Джонни Логана, и выиграть второй раз. Шведский дуэт «One More Time», победивший в отборочном этапе, в финале занял лишь третье место. Великобритания, от которой выступала австралийка Джина Джи, не смогла попасть в топ-пятёрку, и заняла восьмое место. Тем не менее, песня «Ooh Aah… Just a Little Bit» стала главным хитом конкурса и была номинирована на Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись».

Победителем Евровидения-1996 стала Ирландия с кельтской песней «The Voice», тем самым установив новые рекорды по количеству выигранных конкурсов. Эта победа стала для ирландцев седьмой, а также четвёртой за пять лет. К тому же, она означала, что Ирландии придётся также вновь принять у себя конкурс в 1997 году.

Жанр кельтской музыки выбрала для себя и Франция, впервые отправив на Евровидение песню на бретонском языке. Если бы Македония прошла отбор, то конкурс 1996 года стал бы первым, в котором прозвучала песня на македонском языке, но в итоге это произошло в 1998 году. Певица Калиопи, которая могла стать первой представительницей этой страны на конкурсе, в итоге стала двукратной его участницей, выступив в 2012-м и 2016 годах.

Впервые в топ-пятёрке оказались Хорватия и Эстония. Португалия заняла шестое место, которое осталось лучшим достижением этой страны до победы на конкурсе 2017 года.

Вернувшиеся исполнители 
  — Мариана Ефстратиу (1989)
  — Элизабет Андреассен (1982 — в составе дуэта «Chips», 1985 — в составе дуэта «Bobbysocks!», 1994)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Левент Чокер
  — Эрни Данстолл
  — Эдуардо Лейва
  — Педру Осориу
  — Ставрос Ланциас
  — Пол Абела
  — Алан Белински
  — Миша Краус
  — Руй дус Рейш
  — Михалис Розакис
  — Тармо Лейнатамм
  — Фруде Тингнас
  — Фиакр Тренк
  — Йоже Прившек
  — Дик Баккер
  — Боб Портер
  — Ноэл Килехан
  — Олли Ахвенлахти
  — Оулафур Гёйкур
  — Веслав Перегорулька
  — Синан Алиманович
  — Юрай Буриян
  — Андерс Берглунд

Финал

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Эмер Эндер
  — Колин Берри
  — Белен Фернандес де Энестроса
  — Криштина Роша
  — Мариос Скоридис
  — Рут Амаира
  — Даниэла Трбович
  — Мартина Рупп
  — Ив Менестрье
  — Ники Венега
  — Анника Талвик
  — Рагнхилд Салтун Фьортуфт
  — Лоран Брумэд
  — Марио Галунич
  — Марха
  — Ан Плугартс
  — Эйлин Данн
  — Солвейг Херлин
  — Сванхилдур Конраудсдоуттир
  — Ян Хойнацки
  — Сегмедина Срна
  — Алена Герибанова
  — Улла Рундквист

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1996 год в музыке
1996 год в Норвегии